Het album HIStory: Past, Present and Future, Book I, van Michael Jackson uit 1995
 De single HIStory/Ghosts van Michael Jackson uit 1997